Harry Redmond – giocatore di baseball statunitense (1887-1960)
Harry Redmond Jr. – artista di effetti speciali statunitense (1909-2011)
Harry Redmond – calciatore britannico (1933-1985)